La Copa macedònia de futbol (Куп на Македонија, Kup na Makedonija) és la competició de futbol per eliminatòries de Macedònia del Nord des de la seva creació el 1992. Aquesta competició l'organitza la Federació de Futbol de Macedònia del Nord.

Actualment, l'equip que l'ha guanyat en més ocasions és ek FK Vardar, que ho ha aconseguit en 5 ocasions.

Historial

Copa de la República (dins Iugoslàvia) 
Font:

 1946-47: Garnizon Skopje
 1947-48: Šar Tetovo
 1948-49: desconegut
 1949-50: Šar Tetovo
 1950-51: FK Pobeda
 1951-52: Garnizon Skopje
 1952-53: FK Vardar B
 1953-54: FK Rabotnički
 1954-55: FK Vardar
 1955-56: no es disputà
 1956-57: FK Rabotnički
 1957-58: FK Pobeda
 1958-59: FK Pelister
 1959-60: FK Pobeda
 1960-61: FK Pobeda
 1961-62: FK Pelister

 1962-63: FK Pobeda
 1963-64: FK Pobeda
 1964-65: FK Vardar
 1965-66: FK Vardar
 1966-67: FK Vardar
 1967-68: FK Vardar
 1968-69: FK Vardar
 1969-70: FK Vardar
 1970-71: FK Vardar
 1971-72: FK Vardar
 1972-73: FK Ohrid
 1973-74: FK Rabotnički
 1974-75: no es disputà
 1975-76: FK Vardar B
 1976-77: FK Pobeda
 1977-78: FK Teteks

 1978-79: FK Vardar
 1979-80: FK Vardar
 1980-81: FK Bregalnica
 1981-82: FK Teteks
 1982-83: FK Rabotnički
 1983-84: FK Belasica
 1984-85: FK Pelister
 1985-86: FK Belasica
 1986-87: FK Pobeda
 1987-88: FK Rabotnički
 1988-89: FK Sileks
 1989-90: FK Sileks
 1990-91: FK Pelister
 1991-92: FK Vardar

Copa de Macedònia (des de la independència) 
Font:

Palmarès

Referències 

Futbol a Macedònia del Nord
Macedònia del Nord
Competicions esportives a Macedònia del Nord